Jesper Møller er navnet på flere personer:

 Jesper Møller (erhvervsmand) (født 1956) – dansk erhvervsmand og adm. direktør
 Jesper Møller (DBU) (født 1963) - dansk fodboldleder
 Jesper Møller (instruktør) - dansk instruktør
 Jesper Møller (matematiker) (født 1957) – dansk professor i matematik